__БЕЗКН__
-{Cupido}- је латински назив који може да се односи на следеће:
 Купидона, божанство из римске митологије;
 -{Cupido}-, род у оквиру групе лептира.